Le Kruisberg est le nom de plusieurs côtes qui peuvent être :

 Kruisberg (Renaix), le Kruisberg de Renaix en Belgique, emprunté souvent lors du Tour des Flandres.
 Kruisberg (Neder-Over-Heembeek), le Kruisberg est une colline et une rue de Neder-Over-Heembeek en Belgique.
 Kruisberg (Wahlwiller), le Kruisberg de Wahlwiller aux Pays-Bas, emprunté souvent lors de l'Amstel Gold Race.